eВ этой статье представлены все бомбардиры сборной Германии. Всего за сборную Германии было забито 2225 голов 360 игроками. 40 голов были автоголами соперников.

Лучшие бомбардиры 

 Примечание: жирным цветом выделены игроки, не завершившие карьеру в составе сборной Германии.
 Примечание: список составлен по состоянию на 14 ноября 2021 года.
 Примечание: в скобках указано количество голов, забитых на чемпионате мира.

Ссылки 
 Официальный сайт Немецкого футбольного союза 
 Статистика бомбардиров сборной Германии  

Футбол в Германии